Walk This Way – cortometraggio del 1916 diretto da John Francis Dillon

Musica 
 Walk This Way – singolo degli Aerosmith del 1975
 Walk This Way – album degli White Tie Affair del 2008
 Walk This Way – singolo di MØ del 2014